Concilios de Constantinopla es la denominación que reciben los concilios que celebró la Iglesia cristiana en la ciudad de Constantinopla, la capital del Imperio bizantino, actualmente llamada Estambul.

Los principales concilios 
Entre los concilios más importantes estuvieron los siguientes:
 El Concilio de Constantinopla del 360, convocado por el emperador Constancio II.
Se excluyó el término homoousios usado por el Concilio de Nicea I junto con homoiousios y se approbó homoios, otra fórmula del semiarrianismo
 El Primer Concilio (ecuménico) de Constantinopla, celebrado en 381, convocado por el emperador Teodosio I. 
Se condenó el arrianismo, el macedonianismo y el apolinarismo, se adoptó ela Símbolo Niceno-Constantinopolitano (el Credo de la misa)
Es considerado el segundo concilio ecuménico por todas las Iglesias: católica, ortodoxa, anglicana y luterana.
 El Concilio de Constantinopla del 543, convocado por Justiniano I y presidido por el patriarca de Constantinopla.
Se condenó algunas ideas de Orígenes sobre la apocatástasis
 El Segundo Concilio (ecuménico) de Constantinopla, transcurrió en 553, convocado por Justiniano I y presidido por el patriarca de Constantinopla.
Se condenó el monofisismo y el nestorianismo.
Es considerado el quinto concilio ecuménico por las Iglesias Católica y ortodoxa. La Iglesia apostólica armenia no lo aceptó.
 El Tercer Concilio (ecuménico) de Constantinopla de 680 a 681, convocado por el emperador Constantino IV.
Jorge de Constantinopla quedó plenamente convencido y aceptó la doctrina del papa Agatón. Lo mismo hizo toda la asamblea, a excepción del patriarca Macario de Antioquía el cual fue depuesto en la sesión novena.
Anatematizaron al papa Honorio I por monotelista. En consecuencia, condenaron a todos los cabecillas, entre ellos a Sergio, Pirro, Paulo de Constantinopla y Ciro de Alejandría 
Es considerado el sexto concilio ecuménico por las Iglesias católica y ortodoxa.
 Además reconocieron la supremacía de la silla de Roma.
 El Concilio Quinisexto, convocado por el emperador Justiniano II, el año 692.
Se emitieron decisiones canónicas en consonancia con la práctica en Constantinopla
Es reconocido por la Iglesia ortodoxa como complemento de los anteriores concilios quinto y sexto, no como concilio ecuménico distinto, y constituye una parte capital de su derecho canónico.
La Iglesia católica no lo reconoce y lo denomina también synodus erratica.
 La última sesión del Concilio de Hieria, localidad en la costa asiática del Bósforo, convocado por el emperador Constantino V y que tuvo lugar en 754, se celebró en la Iglesia de Santa María de las Blanquernas en Constantinopla. 
Se condenó el culto a las imágenes.
Esta condenación fue revocada por el Concilio de Nicea II del año 787, reconocido como séptimo ecuménico por la Iglesia católica y la ortodoxa
 El Concilio de Constantinopla del año 815, convocado por el emperador León V el Armenio 
se renovó la condenación del Concilio de Hieria
 El Concilio de Constantinopla del año 843, convocado por la emperatriz Teodora regente por su heredero menor, Miguel III.
se renovó la decisión del Concilio de Nicea II
 El Concilio en Constantinopla del año 861, convocado por el emperador Miguel.
depusieron al patriarca San Ignacio, y eligieron a Focio.
 El Concilio de Constantinopla del año 867,
condenaron la cláusula Filioque, desterraron al patriarca Ignacio y depusieron al papa Nicolás I.
 El Concilio de Constantinopla de 869-870, convocado por el emperador bizantino Basilio I.
Es denominado Cuarto Concilio (ecuménico) de Constantinopla por la Iglesia de Roma. 
Fue depuesto y excomulgado Focio, y rehabilitado San Ignacio.
No es reconocido por la Iglesia ortodoxa, pues en Oriente, Focio es un santo teólogo.
 El Concilio de Constantinopla de 879-880, convocado por el Patriarca de Constantinopla Focio.
Los legados del papa Juan VIII reconocieron como verdadero patriarca a Focio.
No fue reconocido posteriormente por la Iglesia de Roma.
Algunos teólogos ortodoxos lo consideran el octavo concilio ecuménico.
 El Concilio de Constantinopla sobre hesicasmo del 1341 o del 1351.
Trató de solucionar el problema con el hesiquiasmo.
En 1341 se condenó como hereje al monje Barlaam di Seminara.
Fue reconocido por la Iglesia de Oriente, y es considerado por unos pocos ortodoxos el noveno y último concilio ecuménico.
No fue reconocido por la Iglesia de Roma.
"Concilio de Constantinopla V" es así un nombre dado por algunos al Concilio de Hieria (754), y por otros al Concilio de Constantinopla sobre hesicasmo.

Notas

Referencias 
 Voltaire: Diccionario filosófico: concilios. 
 Historia de la Iglesia Católica (Tomo I)

Bibliografía 
 Historia de la Iglesia Católica (Tomo I) 

Constantinopla 0